Jorge Pacheco puede referirse a:

 Jorge Pacheco (comerciante) (1761-1832), comerciante argentino.
 Jorge Pacheco Areco (1920-1998), presidente uruguayo.
 Jorge Pacheco Klein (1964-), abogado uruguayo, hijo del anterior.